Tranopelta — род мелких муравьёв трибы Attini (ранее в Solenopsidini) из подсемейства Myrmicinae. Включает два редких вида, встречающихся в Центральной и Южной Америки. Гнездятся в почве, подстилочном слое и гнилой древесине, иногда в гнёздах других муравьёв и термитов.

Описание 
Мелкие муравьи (рабочие от 2 до 6 мм, самцы до 7 мм, самки до 12 мм), желтоватого цвета (половые особи желтовато-коричневые). Сложные фасеточные глаза имеются, расположены в переднебоковой части головы. Усики рабочих и самок 11-члениковые с булавой из трёх сегментов (у самцов усики 13-члениковые). Формула щупиков 3,2 (рабочие) или 4,3 (солдаты и самки). Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний чётко отделён от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона). Заднегрудка округлая, без проподеальных шипиков. Брюшко гладкое и блестящее.

Каста рабочих полиморфная, от мелких и средних до более крупных. Эти крупные особи (солдаты) обладают пропорционально более крупной головой (у них она длиннее своей ширины) и большим числом члеников в щупиках. Жвалы гладкие и блестящие, с 4 или 5 зубцами (у самок до 6, у самцов — 3 зубца). Глаза развиты, но сравнительно небольшие, в них от 3 до 30 фасеток. Голова без усиковых бороздок; затылочный край вогнутый. У  длина головы от 1,00 до 1,34 мм, ширина головы рабочих от 0,71 до 1,33 мм, а , соответственно 0,50—1,20 мм и 0,46—1,03 мм. То есть, в целом типовой вид  (длина тела рабочих от 2,06 до 4,37 мм) немного мельче второго (у  рабочие от 4,38 до 5,64 мм). Мезосома со слабой метанотальной бороздкой (у  она более глубокая). Срединная щетинка на клипеусе отсутствует. Наличник спереди вогнутый, но сверху не килевидный. Проподеум округлый, без шипиков. Проподеальные дыхальца округлые, крупные. Выступ метаплевральной железы крупный, его дорзальный край достигает дыхалец. Петиоль с дифференцированными стебельком и узелком. Петиоль с зубцевидным вентральным выступом, иногда развитым в виде шипика. Постпетиоль с отчётливым антеровентральным выступом; широко прикрепляется в брюшку. Поверхность тела блестящая или тонко скульптированная.
Самцы и матки крупнее рабочих, самцы достигают 7 мм, а матки до 12 мм в длину. Булава усиков слабо дифференцированая. У маток голова шире своей длины. Волоски со спинной стороны тела короткие и обильные. Жвалы самцов с 3 зубцами, соприкасаются, когда мандибулы сомкнуты (T. subterranea) или не соприкасаются ().

Сравнение каст рабочих 
Сравнение каст мелких и крупных рабочих (солдат) на примере вида .

Биология 
Биология этих редких и скрытных муравьёв остаётся малоисследованной, имеются лишь отрывочные сведение об экологических особенностях мест обитания. Ведут наземный образ жизни, гнездятся в почве, подстилочном слое и гнилой древесине, поэтому в основном они собирались в пробах подстилочных ловушек. Вид  встречается гораздо чаще, чем , поэтому о первом известно больше. Например, его находили в термитнике  (Termitidae) и в муравейниках  (Paraponerinae) и  (Attini). Их общий габитус очень похож на муравьиный род . Рабочие  чаще всего встречаются под камнями в глинистой почве в равнинных тропических лесах. Они также встречаются в образцах из  и Уинклера, установленных под пологом леса; самок ловили на световые ловушки.

Распространение 
Неотропика. Встречаются в странах Центральной и Южной Америки, от Коста-Рики на севере до Бразилии на юге своего ареала.

Систематика и этимология 
Род  был впервые выделен в 1866 году австрийским мирмекологом Густавом Майром вместе с описанием им типового вида . В 1919 году в состав рода был включён второй вид, ранее описанный под названием , который отличается сильно выпуклыми промезонотумом и проподеумом и более длинным скапусом (у  спинная поверхность груди более ровная и скапус короче).
В 1966 году  был включён в родовую группу  genus-group. Ранее, разные авторы включали род в трибы Stenammini, Megalomyrmecini, Ochetomyrmecini и Solenopsidini.
В 2014 году в ходе молекулярно-филогенетической ревизии и реклассификации всех мирмициновых муравьёв таксон  включён в трибу Attini.

Родовое название  составлено из двух слов греческого происхождения: tranes (отчётливый) + pelte (щит).

С 2003 года в составе рода признают только два вида из-за синонимизации с типовым видом нескольких других видов и подвидов.
  
 =
 =
 =
 =
 =
 
 =

См. также 
 Кочевые муравьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Мирмицины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Густавом Майром